Matricaria suaveolens — название, которое может относиться к различным видам растений:

  — синоним названия ,
  — синоним названия ,
  — это название в The Plant List (2013) имеет статус unresolved name, то есть относительно него нельзя однозначно сказать, следует ли его свести в синонимику другого вида — либо его следует использовать как название самостоятельного вида,
  — принятое название (accepted name) вида.

Ссылки 
 Matricaria suaveolens // The Plant List (2013). Version 1.1.